Schredder bezeichnet:
 Schredder (Maschine), ein mechanisches Gerät zum Zerkleinern unterschiedlicher Materialien
 Eraser (Software), Computerprogramme, die zu löschende Dateien überschreiben
 Der Schredder, Nachwuchstheaterfestival des Theaterhaus Hildesheim

Shredder bezeichnet:
 Shredder (Film), ein amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2003, siehe 
 Shredder (Schachprogramm)
 die Alpha-Version der Version 3.0 von Mozilla Thunderbird
 den Hauptkontrahenten der Protagonisten in der Zeichentrickserie Teenage Mutant Hero Turtles, siehe Teenage Mutant Ninja Turtles

Siehe auch
 Schreder
 Schredder-Affäre, politische Affäre in Österreich (2019)